Johann Feyerabend ist der Name folgender Personen:

* Johann Feyerabend (Verleger) (1550–1599), deutscher Buchdrucker und Verleger 
 Johann David Feyerabend (1643–1716), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 Johann Rudolf Feyerabend (1779–1814), Schweizer Maler